Ла́хденкюля () — тпоним.

 Лахденкюля — посёлок в составе Сортавальского городского поселения Сортавальского района Республики Карелия.
 Лахденкюля — бывший путевой пост на ветке Сортавала — Сортавала-Пристань.